Кузма () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Кузма, Владас (1892—1942) — литовский хирург.
 Кузма, Кайл (род. 1995) — американский профессиональный баскетболист.
 Кузма, Пранас (1877—1943) — литовский общественный деятель, административный муниципальный работник.
 Кузма, Станисловас (1947—2012) — литовский скульптор.